Дми́трий Вале́рьевич Ким (; род. 7 октября 1989) — узбекский тхэквондист, участник Олимпийских игр 2008 года и 2012 годов в составе команды Узбекистана. Президент и тренер спортивного клуба "TAEKWON"

Карьера 
На Олимпиаде в 2012 году принял участие в соревнованиях в весовой категории до 68 кг. Однако в первом же круге уступил бразильцу Диего Силве (2—3).

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года 

Тхэквондисты Узбекистана
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2012 года